SERP steht für:
 Search Engine Result Pages, siehe Suchmaschinenranking
 Société d'éditions républicaines populaires, Verlagshaus der französischen Partei Mouvement républicain populaire 

Siehe auch:
 Ostrov Serp

Abkürzung